Castello di Salvaterra – castello a Casalgrande
 Castello di Salvaterra – castello a Iglesias